Pitbull oder Pit Bull ist

 eine Hunderasse: American Pit Bull Terrier.
 eine unspezifische Bezeichnung für verschiedene Hunderassen und -typen, siehe Rasseliste
 ein amerikanischer Hip-Hop-Künstler aus Miami, siehe Pitbull (Rapper)
 das ehemalige Pseudonym des deutschen Rappers Massiv (Rapper)
 eine Bekleidungsmarke, siehe Pit Bull (Marke)
 der Spitzname des Fußballspielers Edgar Davids
 die Bezeichnung für eine Linux-Kernel-Erweiterung, siehe PitBull LX

Pitbull ist der Familienname folgender Personen:
 Cláudio Pitbull (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Regis Pitbull (* 1976), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch: